Нина Евсеевна Айзенберг (27 июня 1902, Москва — 19 декабря 1974, там же) — российская театральная художница, живописец.

Биография 
С 1918 по 1924 год училась во ВХУТЕМАСе. Чл. Московской ассоциации художников-декораторов (с 1928 по 1932 год). Участник выставок в Москве.

Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Сценография

Синяя блуза (театр) 
 Королева ошиблась (1927)
 Метрополитен (1926)
 Стрелковые частушки (1927)
 Ким (1925)
 Раздвоение личности (1925)
 Кармен (1927)
 Октябрята
 Радио — Октябрь

Малый театр 
 Мещанин во дворянстве (1929)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея
 Российская еврейская энциклопедия
 РГАЛИ
 Зеркало театра/ Театральная коллекция Валентина Соляникова
 Петербургский театральный журнал
 Памятники русского театрального авангарда. 1910—1930
 Полвека российского театра - на одной выставке

Сценографы СССР
Художники кино СССР
Родившиеся в Москве
Художники Москвы
Художницы русского авангарда
Театральные художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Похороненные на Донском кладбище